Серб Новак Джокович — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — швейцарец Станислас Вавринка защищал свой титул, но проиграл в полуфинале Энди Маррею.

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал восемнадцать представителей топ-20 мирового рейтинга: из лидеров не выступили чемпион 2009 года Роджер Федерер (травма спины) и полуфиналист 2008 года Гаэль Монфис (вирусная инфекция). Первым номером посева стал лидер классификации Новак Джокович, а вторым Энди Маррей. Прошлогодний победитель Станислас Вавринка получил третий номер посева, а под четвёртым номером выступил восьмикратный чемпион Ролан Гаррос Рафаэль Надаль. Первым из фаворитов выбыл Рафаэль Надаль, который снялся с турнира перед матчем третьего раунда против Марселя Гранольерса из-за травмы левого запястья. Остальные три главных претендента на титул смогли дойти до полуфинала, где компанию им составил № 13 посева Доминик Тим. В полуфинале австриец встретился с Джоковичем и проиграл ему в трёх сетах, во втором матче прошлогодний чемпион Вавринка уступил Энди Маррею. В итоге в финале сразились два лидера мирового тенниса Джокович и Маррей, которые ни разу до этого не побеждали во Франции. Для выявления победителя теннистом потребовалось провести на корте четыре сета по итогам которых победу одержал серб Джокович. Это победа позволила ему завоевать «карьерный» Большой шлем и стать восьмым теннисистом в истории, кому это удалось.

В основном турнире приняли участие пять представителей России: дальше всех удалось пройти Теймуразу Габашвили, которые достиг третьего раунда.

Посев 

 ' Новак Джокович (Титул)
  Энди Маррей (Финал)
  Станислас Вавринка (Полуфинал)
  Рафаэль Надаль (Третий раунд, отказ)
  Кэй Нисикори (Четвёртый раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга  (Третий раунд, отказ)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Милош Раонич (Четвёртый раунд)
  Ришар Гаске (Четвертьфинал)
  Марин Чилич (Первый раунд)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Давид Гоффен (Четвертьфинал)
  Доминик Тим (Полуфинал)
  Роберто Баутиста Агут (Четвёртый раунд)
  Джон Изнер (Четвёртый раунд)
  Жиль Симон (Третий раунд)

<ol start=17>
  Ник Кирьос ''(Третий раунд)
  Кевин Андерсон ''(Первый раунд)
  Бенуа Пер ''(Второй раунд)
  Бернард Томич ''(Второй раунд)
  Фелисиано Лопес ''(Третий раунд)
  Виктор Троицки ''(Четвёртый раунд)
  Джек Сок ''(Третий раунд)
  Филипп Кольшрайбер ''(Первый раунд)
  Пабло Куэвас ''(Третий раунд)
  Жуан Соуза ''(Второй раунд)
  Иво Карлович ''(Третий раунд)
  Александр Долгополов ''(Отказ)
  Люка Пуй ''(Второй раунд)
  Жереми Шарди ''(Третий раунд)
  Федерико Дельбонис ''(Первый раунд)
  Фабио Фоньини ''(Первый раунд)
  Стив Джонсон (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Квентен Алис (Второй раунд)
  Грегуар Баррер (Первый раунд)
  Брайан Бейкер (PR, первый раунд)
  Жюльен Беннето (Первый раунд)
  Матиас Бург (Второй раунд)
  Флориан Майер (PR, первый раунд)

<ol start=7>
<li>  Стефан Робер (Второй раунд)
  Янко Типсаревич (PR, Первый раунд)
<li>  Джордан Томпсон (Второй раунд)
  Дмитрий Турсунов (PR, первый раунд)
<li>  Бьорн Фратанджело (Второй раунд)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Раду Албот (Первый раунд)
  Николоз Басилашвили (Первый раунд)
  Дастин Браун (Второй раунд)
  Карлос Берлок (Второй раунд)
  Стив Дарси (Второй раунд)
  Кенни де Схеппер (Первый раунд)
  Ласло Дьёре (Первый раунд)
  Марсель Ильхан (Первый раунд)
  Роберто Карбальес Баэна (Первый раунд)
  Тобиас Камке (Первый раунд)
  Андрей Мартин (LL, третий раунд)
  Геральд Мельцер (Первый раунд)
  Адам Павлашек (LL, второй раунд)
  Хорди Сампер Монтана (Первый раунд)
  Игорь Сейслинг (LL, второй раунд)
  Марко Трунгеллити (Первый раунд)
  Адриан Унгур (Первый раунд)
  Томас Фаббиано (LL, первый раунд)
  Радек Штепанек (Первый раунд)
  Ян-Леннард Штруфф (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые